Seemuseum bezeichnet: 

 ein Museum für Schifffahrt, siehe Liste von Schifffahrtsmuseen
 ein Museum für Meereskunde, siehe Meereskunde-Museum
 Seemuseum (Kreuzlingen), ein Museum in Kreuzlingen in der Bodenseeregion, Schweiz
 Seemuseum (Gemeinde Neusiedl), Ortsteil der Gemeinde Neusiedl am See, Bezirk Neusiedl am See, Burgenland